Your Love (canção de The Outfield)
Your Love (canção de Nicole Scherzinger)
Your Love (canção de Nicki Minaj)
"Your Love" — canção de Keane do álbum Night Train
"Your Love" — canção de Kylie Minogue do álbum Fever
"Your Love" — canção de Marilyn McCoo e Billy Davis, Jr.
"Your Love" — canção de The Prodigy do álbum Experience
"Your Love Is a Lie" — canção de Simple Plan
"Your Love Is My Drug" — canção de Kesha
"Your Love's a Drug" — canção de Leighton Meester

Desambiguações de música